Киевская дивизия — укороченное действительное наименование некоторых формирований, типа дивизия, Вооружённых Сил Союза ССР и России:

 Киевская дивизия — стрелковая дивизия.
 Киевская дивизия — стрелковая дивизия.
 Киевская дивизия — горнострелковая дивизия.
 Киевская дивизия — стрелковая дивизия.
 Киевская дивизия — стрелковая дивизия.
 Киевская дивизия — стрелковая дивизия.
 Киевская дивизия — стрелковая дивизия.
 Киевская дивизия — стрелковая дивизия.
 Киевская дивизия — стрелковая дивизия.
 Киевская дивизия — стрелковая дивизия.
 Киевская дивизия — стрелковая дивизия.
 Киевская дивизия — стрелковая дивизия.
 Киевская дивизия — стрелковая дивизия.
 Киевская дивизия — стрелковая дивизия.
 Киевская дивизия — стрелковая дивизия.
 Киевская дивизия — авиационная дивизия.
 Киевская дивизия — авиационная дивизия.
 Киевская дивизия — авиационная дивизия.
 Киевская дивизия — авиационная дивизия.
 Киевская дивизия — авиационная дивизия.
 Киевская дивизия — авиационная дивизия.
 Киевская дивизия — миномётная дивизия.
 Киевская дивизия — артиллерийская дивизия.
 Киевская дивизия — артиллерийская дивизия.
 Киевская дивизия — артиллерийская дивизия.
 Киевская дивизия — артиллерийская дивизия.